Prime time eller Primetime kan syfta på:

 Prime time (bok) –  en kriminalroman från 2002 av Liza Marklund.
 Prime Time (film) – en svensk thriller från 2012.
 Prime time – de tider på dygnet då flest människor ser på TV.
 Primetime – svensk direktsänd onlinefrågesport startad 2018.